Beato
Bem Aventurado (álbum) - do cantor gospel J. Neto
Bem-aventurado Tiago Alberione - padre italiano, católico, editor e fundador da Família Paulista
Basílio, o Bem-aventurado -  santo russo ortodoxo conhecido por sua loucura por Cristo

Desambiguação